Az Összezárva egy talk show műsor, ahol a műsorvezető ismert emberekkel költözik össze egy lakásnak berendezett stúdióban, ahol több órát töltenek összezárva, és közben versenyeznek egymás ellen különböző ügyességi feladatokban.

A műsor 2015. április 26-án került először adásba a TV2-n Összezárva Friderikusszal címmel 2015-ben. 2020. szeptember 18-a óta a LifeTV-n látható. Az adás másnapján az adott rész felkerül a LifeTV honlapjára.

Az első változat műsorvezetője Friderikusz Sándor volt, jelenleg pedig Hajdú Péter, a vendégek pedig celebek, a médiából ismert emberek.

Évadok

Vendégek

Jegyzetek

További információk 
 A műsor hivatalos oldala

2015-ben bemutatott magyar televíziós sorozatok